Арво Аскола (; ) — финский легкоатлет, призёр Олимпийских игр.

Арво Аскола родился в 1909 году в Валкеала (ныне — территория города Коувола), Великое княжество Финляндское. В 1934 году стал обладателем серебряной медали чемпионата Европы. В 1936 году на Олимпийских играх в Берлине завоевал серебряную медаль в беге на 10 км.

Ссылки 
 

Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1936 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1936 года
Бегуны на длинные дистанции Финляндии